Семериков — фамилия; имеет женскую форму Семерикова.
 Семериков, Данила Михайлович (род. 1994) — российский конькобежец, чемпион России 2017 года на дистанциях 5000 и 10 000 метров, мастер спорта международного класса.
 Семериков, Константин Анатольевич (род. 1959) — российский металлург, мэр Таганрога, генеральный директор ОАО «ТД ТМК», заслуженный металлург РФ.